Landrecies és un municipi francès, situat a la regió dels Alts de França, al departament del Nord. L'any 2006 tenia 3.667 habitants.

Demografia

Administració

Personatges il·lustres 
 Joseph François Dupleix, governador de l'Índia francesa

Agermanaments 
  Manage

Referències 

Municipis del Nord